Miejscowości w Polsce:
 Stawiereje Podleśne
 Stawiereje-Michałowięta